Amerikai Egyesült Államok
 Riverbend (Colombus, Ohio)
 Riverbend (Hudson megye, New Jersey)
 Riverbend (Kalifornia)
 Riverbend (Montana)
 Riverbend (Tampa, Florida)
 Riverbend (Washington)

 Ausztrália
 Riverbend (Queensland)

Egyéb
 Riverbend, blogger
 Riverbend, film